Noëlla, een Franse meisjesnaam
Noelle (film), een Amerikaanse kerstfilm uit 2019